Johnny Marajo (1993-), un footballeur français d'origine martiniquaise ;
 José Marajo (1954-), un athlète français, spécialiste des courses de demi-fond ;
 Miguel Marajo (1963-), un artiste contemporain français d’origine martiniquaise.

 île de Marajó, une île côtière brésilienne ;
 mésorégion du Marajó, une des six mésorégions de l'État du Pará au Brésil.